Маккра́кен, Мак-Кра́кен, Маккрэ́кен () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Маккракен, Алан — американский воздухоплаватель, обладатель Кубка Гордона Беннетта (1929—1930).
  (ум. 1915) — австралийский спортивный функционер, первый президент Викторианской футбольной лиги (с 1897).
  (1889—1967) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Мельбурнский университет».
 Маккрэкен, Берт (род. 1982) — американский певец и поэт-песенник.
  — канадская кёрлингистка, чемпионка Канады в составе команды провинции Альберта (1981).
  (1883—1979) — британский футболист и тренер, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Ньюкасл Юнайтед» (1910); входит в список «100 легенд Футбольной лиги».
  (род. 1934) — ирландский юрист, судья Верховного суда (2002—2006).
  (1908—1970) — американский баскетболист, член Зала славы баскетбола (с 1960).
  — американский журналист, главный редактор журнала PC World (2004—2008).
  — британский футболист, чемпион Ирландской лиги в составе клуба «Линфилд» (1930, 1931, 1934).
  (1767—1798) — ирландский политик, сооснователь Общества объединённых ирландцев, один из лидеров Ирландского восстания 1798 года.
  (1898—1964) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Фицрой» (1922).
  (род. 1970) — новозеландский игрок в регбилиг, участник Кубка мира (1989—1992), сын Кена Маккракена.
  (1926—1988) — американский оперный певец, лауреат премии «Грэмми» за лучшую оперную запись в составе труппы оперы «Кармен» театра «Метрополитен» (1974).
  (1912—1958) — американский баскетболист, член Зала славы баскетбола (с 1962).
 Маккракен, Джефф (род. 1958) — американский боксёр, чемпион США в среднем весе (1978).
  (1917—1961) — американская танцовщица и актриса, лауреат Премии Дональдсона за лучший танец в мюзикле в исполнении женщины (1944—1945).
 Маккрэкен, Джозайя (1874—1962) — американский легкоатлет.
  (1934—2011) — американский скульптор, чьи работы входят в частности в собрания Музея Соломона Гуггенхейма и нью-йоркского Музея современного искусства.
 Маккракен, Джордж — американский врач-педиатр, лауреат Премии Максвелла Финланда Национального фонда в сфере инфекционных заболеваний (2004)
 Маккракен, Дэвид — британский регбист, финалист Клубного кубка Регбийного союза в составе «Лондон Айриш» (1980).
  (род. 1981) — британский футболист, финалист Кубка Шотландии в составе клубов «Данди Юнайтед» (2005) и «Фалкирк» (2015).
 Маккракен, Дэвид Стюарт — канадский дипломат, посол Канады в Объединённых Арабских Эмиратах (1985—1986).
  — британский автор песен и музыкальный продюсер.
  (1930—2011) — американский IT-специалист, лауреат премии SIGCSE за вклад в образование в области компьютерных наук (1992), избранный член Ассоциации вычислительной техники (с 1994).
  (ум. 2019) — новозеландский игрок в регбилиг, член национальной сборной, отец Джаррода Маккракена.
  (род. 1933) — австралийский физик, лауреат Премии Пози Австралийской академии наук за достижения в астрономии (1969) и Премии Австралии за вклад в область дистанционного зондирования (1995).
 Маккракен, Крейг (род. 1971) — американский сценарист, режиссёр, продюсер, мультипликатор и арт-директор.
  (род. 1970) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1960) — канадская и британская поэтесса и педагог.
 Маккракен, Лиза (род. 1997) — канадская гребчиха, чемпионка летних Канадских игр в двойках (2017).
  (род. 1942) — американский климатолог, президент Международной ассоциации метеорологии и наук об атмосфере (2003—2007).
  (род. 1949) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Саут-Мельбурн».
  (1915—2012) — американский экономист, председатель Совета экономических консультантов при президенте США (1969—1971).
  (род. 1950) — американский баскетболист, игрок Национальной баскетбольной ассоциации в составе клубов «Хьюстон Рокетс» и «Чикаго Буллз».
  (род. 1997) — австралийский спортсмен, серебряный медалист Паралимпийских игр в езде на инвалидных колясках на 100 м в классе T34 (2012, 2016).
  (1874—1934) — американский политик, член Палаты представителей (1915—1917).
  (род. 1968) — британский боксёр, чемпион Великобритании в первом среднем весе (1994—1995) и Содружества наций в среднем весе (1995—1997).
  (род. 1977) — американская певица и поэтесса-песенник.
 Маккракен, Уильям (1878—1949) — американский политик, мэр Окленда (1933—1941).
  (1859—1949) — британский военный деятель, командующий 13-м корпусом Британской армии (1917—1918), начальник Шотландского командования (1918—1919).
  — американский электротехник и предприниматель, генеральный директор Silicon Graphics (1984—1997), обладатель Национальной медали в области технологий и инноваций (1995).
  (род. 1966) — американская писательница, лауреат Премии О. Генри (2015).

Топонимы США 
 Мак-Кракен — округ в Кентукки.
  — город в Канзасе.

Примечания